Marco Beltrame (ur. 23 grudnia 1986 w Gemona del Friuli) – włoski skoczek narciarski, reprezentant klubu Sci Cai Monte Lussari. Uczestnik zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2003), mistrzostw świata juniorów (2003 i 2004) oraz mistrzostw świata (2003 i 2005). Medalista mistrzostw kraju oraz mistrzostw świata weteranów.

Przebieg kariery 
Skoki narciarskie zaczął uprawiać w wieku 6 lat za namową znajomych jego matki. W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez FIS zadebiutował w październiku 2000 w konkursie Alpen Cup w Eisenerz. W lutym 2001 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 70. miejsce w Planicy. Dwa lata później wystartował w Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2003, gdzie zajął 7. miejsce indywidualnie oraz 5. drużynowo. Następnie wziął udział w Mistrzostwach Świata Juniorów 2003 w Sollefteå, na których zajął 27. miejsce w konkursie indywidualnym oraz 8. miejsce w konkursie drużynowym. W marcu 2003 w Strynie zdobył pierwsze punkty Pucharu Kontynentalnego za zajęcie 22. lokaty. W sierpniu 2003 zadebiutował w konkursie Letniego Grand Prix, zajmując 52. miejsce w Hinterzarten.

W lutym 2004 po raz drugi wystartował na mistrzostwach świata juniorów, zajmując 43. miejsce w konkursie indywidualnym oraz 8. miejsce w konkursie drużynowym.

W lutym 2005 wystartował na mistrzostwach świata, gdzie w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego na skoczni normalnej został zdyskwalifikowany, w konkursie indywidualnym na skoczni dużej zajął 42. miejsce oraz 12. i 15. w konkursach drużynowych.

W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS po raz ostatni wystąpił w lutym 2008 w Ramsau, gdzie w Pucharze Kontynentalnym zajął 42. i 45. miejsce.

Po zakończeniu kariery trzykrotnie uczestniczył w zawodach mistrzostw świata weteranów. W 2017 roku w Villach zdobył srebrny medal na skoczni K-60 w kategorii 30–34, a w 2018 roku w Planicy zdobył złoty medal na skoczni K-56 oraz srebrny medal na skoczni K-95 w kategorii 30–34.

Zdobył brązowy medal Mistrzostwa Włoch w skokach narciarskich na skoczni K-120 w Predazzo w 2005 roku.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Beltrame na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Beltrame na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Beltrame na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Włoscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1986
Ludzie urodzeni w Gemona del Friuli